Ива́н Ма́льцев:
 Мальцев, Иван Александрович (1918—1987) — советский офицер, лётчик-штурмовик, полковник авиации, Герой Советского Союза.
 Мальцев, Иван Александрович (1898—1940) — деятель советских спецслужб, майор госбезопасности.